Quatre ligues différentes de hockey sur glace ont utilisé le nom Western Hockey League :
 pour la ligue professionnelle de 1921-1926, voir Western Canada Hockey League ; 
 pour la ligue mineure de 1932-1933, voir Western Canada Hockey League (1932-1933) ; 
 pour la ligue mineure de 1952-1974, voir Western Hockey League (1952-1974) ; 
 pour la ligue junior majeure, partie de la Ligue canadienne de hockey, voir Ligue de hockey de l'Ouest (), connue également sous le nom « Ligue de hockey junior de l'Ouest canadien » () de 1966 à 1968 et « Ligue de hockey de l'Ouest canadien » () de 1968 à 1978.